Les élections municipales de 2020 dans l'Aveyron  ont lieu le  pour le premier tour et le  pour le second, initialement prévu le , le report du second tour ayant été provoqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19).

Les informations suivantes concernent les seules communes de plus de  situées dans le département de l'Aveyron.

Maires sortants et maires élus (villes de plus de ) 
À l'exception notable de Millau, les candidats de gauche échouent à reconquérir les villes perdues lors du précédent scrutin, à Baraqueville, Decazeville, Onet-le-Château et Réquista. Marqué par une grande stabilité politique, ce renouvellement voit toutefois la perte de Saint-Affrique par la gauche, au profit du candidat LR. Une bascule inverse s'effectue à Villefranche-de-Rouergue, qui repasse à gauche pour la première fois depuis 2001.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de  
Un arrêté de la Préfecture de l'Aveyron en date du  rappelle le nombre de conseillers municipaux et communautaires à élire par commune.

Un arrêté en date du  fixe l'état des candidats admis à participer.

Agen-d'Aveyron 
 Maire sortant : Laurent de Vedelly
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Argences en Aubrac 
 Maire sortant : Jean Valadier (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Aubin 
 Maire sortant : André Martinez (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Baraqueville 
 Maire sortant : Jacques Barbezange  (UDI)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Bas Ségala 
 Maire sortant : Jean-Eudes Le Meignen
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bertholène 
 Maire sortant : Jacques Maisonabe
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bozouls 
 Maire sortant : Jean-Luc Calmelly
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Calmont 
 Maire sortant : Christian Vergnes (DVG)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Camarès 
 Maire sortant : Jacques Bernat (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Capdenac-Gare 
 Maire sortant : Stéphane Bérard (PS)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Cavalerie 
 Maire sortant : François Rodriguez
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Clairvaux-d'Aveyron 
 Maire sortant : Jean-Marie Lacombe
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Conques-en-Rouergue 
 Maire sortant : Bernard Lefebvre (DVG
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cransac 
 Maire sortant : Michel Raffi
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Creissels 
 Maire sortant : Roland Belet
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Decazeville 
 Maire sortant : François Marty (SE)
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Druelle Balsac 
 Maire sortant : Patrick Gayrard
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Espalion 
 Maire sortant : Éric Picard (UDI)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Firmi 
 Maire sortant : Jean-Pierre Ladrech
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Flagnac 
 Maire sortant : Pierre Tieulié
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Flavin 
 Maire sortant : Hervé Costes
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 7 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Fouillade 
 Maire sortant : René Authesserre
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laguiole 
 Maire sortant : Vincent Alazard
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Laissac-Sévérac l'Église 
 Maire sortant : David Minerva
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Livinhac-le-Haut 
 Maire sortant : Roland Joffre
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Loubière 
 Maire sortant : Magali Bessaou
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Luc-la-Primaube 
 Maire sortant : Jean-Philippe Sadoul
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Marcillac-Vallon 
 Maire sortant : Anne Gaben-Toutant
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Martiel 
 Maire sortant : Guy Marty (DVG)
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 1 siège à pourvoir au conseil communautaire ()

Millau 
 Maire sortant : Christophe Saint-Pierre
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Monastère 
 Maire sortant : Michel Gantou
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montbazens 
 Maire sortant : Jacques Molieres
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Montrozier 
 Maire sortant : Christophe Méry
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Moyrazès 
 Maire sortant : Michel Artus
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Nant 
 Maire sortant : Richard Fiol 
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Naucelle 
 Maire sortant : Karine Clément
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Olemps 
 Maire sortant : Sylvie Lopez
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Onet-le-Château 
 Maire sortant : Jean-Philippe Keroslian
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Palmas d'Aveyron 
 Maire sortant : Jean-Paul Peyrac
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Pont-de-Salars 
 Maire sortant : Daniel Julien
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Réquista 
 Maire sortant : Michel Causse
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rieupeyroux 
 Maire sortant : Michel Soulié
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rignac 
 Maire sortant : Jean-Marc Calvet
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rivière-sur-Tarn 
 Maire sortant : Bernard Pourquié
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rodelle 
 Maire sortant : Jean-Michel Lalle
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Rodez 
 Maire sortant : Christian Teyssèdre
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 21 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Affrique 
 Maire sortant : Alain Fauconnier
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 18 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Christophe-Vallon 
 Maire sortant : Christian Gomez
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Côme-d'Olt 
 Maire sortant : Bernard Scheuer
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 
 Maire sortant : Marc Bories
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Georges-de-Luzençon 
 Maire sortant : Gérard Prêtre
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sainte-Radegonde 
 Maire sortant : Michel Delpal
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Salles-Curan 
 Maire sortant : Maurice Combettes
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Salles-la-Source 
 Maire sortant : Jean-Louis Alibert
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sébazac-Concourès 
 Maire sortant : Florence Cayla
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sévérac d'Aveyron 
 Maire sortant : Camille Galibert
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Vabres-l'Abbaye 
 Maire sortant : Michel Bernat
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valady 
 Maire sortant : Jacques Sucret
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villefranche-de-Rouergue 
 Maire sortant : Serge Roques
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 22 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villeneuve 
 Maire sortant : Pierre Costes
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Viviez 
 Maire sortant : Jean-Louis Denoit
 15 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 2 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Politique dans l'Aveyron
 Liste des communes de l'Aveyron

Aveyron
Municipales, 2020